Аббревиатура АПС может означать:
 Австрийская партия свободы
 Автомат подводный специальный
 Автоматическая пожарная сигнализация
 Автоматический пистолет Стечкина
 Акустическая парковочная система
 Аналоговый перемножитель сигналов
 Антипробуксовочная система
 АПС (издательство)
 АПС (футбольный клуб)
Алюминиевые профильные системы (витражи, окна, двери)

См. также 
 APS